Pouchenius ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pouchenius der Ältere (1526–1600), deutscher lutherischer Theologe und Superintendent in Lübeck
 Andreas Pouchenius der Jüngere (1553–1613), deutscher lutherischer Theologe und Professor der Theologie in Königsberg (Preußen)
 Levin Pouchenius (1594–1648), lutherischer Theologe, Professor der Theologie in Königsberg.